Vrijberghe de Coningh ist der Familienname folgender Personen:

 Coen van Vrijberghe de Coningh (1950–1997), niederländischer Schauspieler und Musiker
 Ernest Pieter Coenraad van Vrijberghe de Coningh, eigentlicher Name von Cruys Voorbergh (1898–1963), niederländischer Schauspieler